Благоро́дство, благоро́дность — высокая нравственность, самоотверженность и честность; великодушие, рыцарство, возвышенность, святость. Предположительно, калька с др.-греч.  («eugenes»), дословно — «благое происхождение» (ср.: благодетель, благополучие).

Изначально, благородство (от благо́й и род) — совокупность личностных качеств, присущих человеку, происходившему из знатного («благого») рода, аристократу, дворянину, обретавшаяся в ходе специального обучения и необходимая ему для несения возлагавшейся на него в силу происхождения ответственности, а именно — честного и достойного служения суверену. В основном совокупность таких качеств была связана с представлениями и понятиями представителей высших сословий о достоинстве и чести (для обозначения которых в наше время в повседневном обиходе используется более узкий термин «чувство собственного достоинства»).

Отсюда благородный — отличающийся ценностью, значимостью, исключительный по своим качествам, изяществу (благородная красота, благородная простота линий). В этом смысле также употребляется в составе различных терминов для обозначения их выделяющегося разряда, породы (благородные металлы, благородный олень).

Также благородство — возвышенность мотивов поведения человека (возможно, даже неблагородного происхождения), который своими делами продемонстрировал «родственность Благому». В этом смысле благородный — высоконравственный, самоотверженно честный и открытый (благородное дело, благородный поступок).

Благородность — принадлежность к родовой аристократии. В дореволюционном значении благородный, из благородных — дворянского происхождения, относящийся к родовым дворянам, потомственной аристократии.

В религии и философии 
По мнению христианского учения, источником истинного блага может быть и является один только Бог:
 Исходя из слова Самого Бога: «И прошёл Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвёртого рода».
 Исходя из слов Иисуса Христа: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», «Никто не благ, как только один Бог».
 Исходя из слов Апостолов Иисуса Христа: «Господь весьма милосерд и сострадателен», «по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках».
 Исходя из умозаключения, что принципы высокой нравственности, самоотверженности, честности, великодушия, возвышенности должны:
 быть едины для различных стран (независимо от политического и экономического строя) и национальностей, слоёв общества (богатые, бедные), уровней образования;
 созданы не человеком или не группой людей. Так как мнения любого человека или группы людей подвержены постоянным изменениям в течение короткого или продолжительного периода времени;
 иметь описанные/доступные для каждого правила (нормы) поведения, следуя которым человек может называться нравственным либо безнравственным, аморальным;
 иметь эталон (человеческая жизнь), которому мог бы подражать любой человек, желающий жить по вышеприведённым принципам;
 иметь «обвинителя» и «защитника», которые, в соответствии со своими полномочиями, обвиняют либо оправдывают человека в его действиях, тем самым явно или неявно побуждая его соответствовать высокой морали. «Обвинитель» и «Защитник» не может быть лицом, которое само подвержено влиянию неблагородных (аморальных) мотивов.
То есть, источник блага есть единый Бог, а эталон благородства — Иисус Христос посланный Богом в безнравственный мир. Своды правил благородной жизни содержит Новый Завет, где «обвинителем» и «защитником» является Дух Святой («Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Мое, научит вас всему») и человеческая совесть («дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую»)

Атеизм предполагает, что возвышенные мотивы поведения человека не обязательно связаны с религиями. Всеобщие моральные и этические принципы человечества (доброта, сострадание, стремление к справедливости и т. п.) существуют вне зависимости от конкретных вероучений и чаще являются продуктом коллективного жизненного опыта тех или иных обществ.

По Эпикуру, «благородный человек всего более занят мудростью и дружбой». По Н. А. Добролюбову, «… только та доброта и благородство чувствований совершенно надёжны и могут быть истинно полезны, которые основаны на твёрдом убеждении, на хорошо выработанной мысли».

См. также 
 Великодушие
 Рыцарство
 Святость
 Достоинство
 Честь
 Подлость, низость
 Дилемма заключённого

Ссылки 

 благородство
 благородный

Примечания 

Добродетели
Черты личности